est une expression anglaise signifiant « le dernier commandement ». Elle peut faire référence à :
 , album de  sorti le  ;
 , titre original de L'Ultime Commandement, roman de Timothy Zahn publié en 1993 ;
 , titre original de Crépuscule de gloire, film américain de Josef von Sternberg sorti en 1928 ;
 , titre original de Quand le clairon sonnera, film américain de Frank Lloyd sorti en 1955.

Voir aussi 
  et